Bullet in the Head – film del 1990 diretto da John Woo
 Bullet in the Head – singolo dei Rage Against the Machine del 1994, dall'album Rage Against the Machine